Чэнь — (, сыцзяо: 7529) — китайская фамилия (клан).

Распространена также во Вьетнаме (в местном произношении — Чан) и Корее (Чин). В кантонском варианте звучит как Чхань? (в русском обычно записывается «Чан» под влиянием английского написания Chan).

 Чэнь (царство) — удельное княжество в 1046 г. до н. э. — 479 г. до н. э.
 Династия Чэнь — четвёртая и последняя из Южных династий в Китае в VI веке.
 Чэнь Чжэнь (вымышленный персонаж)

Известные Чэнь 陳 

 Чэнь, Джоан (род. 1961) — американская актриса китайского происхождения.
 Чэнь, Джулиус (род. 1939) — политический деятель Папуа — Новой Гвинеи.
 Чэнь, Питер — американский учёный в области информационных технологий
 Чэнь, Роберт (род. 1969) — американский скрипач тайваньского происхождения.
 Чэнь, Элла — тайваньская певица, входящая в состав группы S.H.E.
 Чэнь Айсэнь (род. 1995) — китайский прыгун в воду, двукратный олимпийский чемпион.
 Чэнь Айцзе, Роза (1878—1900) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Чэнь Биндэ (, р.1941) — начальник Генерального штаба НОАК в 2007—2012.
 Чэнь Бода (1904—1989) — китайский политический деятель, один из идеологов Коммунистической партии Китая в 1940—1960-х годах.
 Чэнь Болу, Пётр (1913—2009) — католический прелат, епископ Дамина Католической Патриотической Ассоциации с 11 апреля 1946 года по 28 января 1961 год.
 Чэнь Вэйлин (имя при рождении Чэнь Чуньжу; род. 1982) — тайваньская тяжелоатлетка и пауэрлифтер, член национальной сборной Тайваня на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.
 Чэнь Вэйцян (род. 1958) — китайский тяжелоатлет, олимпийский чемпион.
 Чэнь Вэньцин (род.1960) — государственный деятель КНР, министр государственной безопасности с 2016.
 Чэнь Ган (род. 1965) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Цинхай с 3 января 2023 года.
 Чэнь Ганшэн (род. 1954) — гонконгский актёр, более известный как Джеки Чан.
 Чэнь Гуанчэн (род. 1971) — активист по защите прав человека в КНР.
 Чэнь Гуанъюань — мулла, президент Всекитайской ассоциации мусульман.
 Чэнь Гуаньтай (, род. 1945) — гонконгский актёр.
 Чэнь Гунбо (1892—1946) — политический деятель гоминьдана.
 Чэнь Дин (род. 1992) — китайский легкоатлет, специализирующийся в ходьбе на 20 километров, чемпион Олимпийских игр.
 Чэнь Дун (род. 1978) — китайский космонавт.
 Чэнь Дусю — первый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая.
 Чэнь Дэань (538—597), (монашеское имя — Чжии) — патриарх буддийской школы Тяньтай.
 Чэнь Дэмин (род. 1949) — нынешний глава китайской Ассоциации за развитие связей между берегами Тайваньского пролива, министр коммерции КНР.
 Чэнь Жицзюнь, Иосиф (род. 1932) — китайский кардинал, салезианец.
 Чэнь Жолинь (род. 1992) — известная китайская прыгунья в воду, 5-кратная олимпийская чемпионка.
 Чэнь Жуньэр (род. 1957) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК Нинся-Хуэйского автономного района с 2019 по 2022 гг.
 
 Чэнь Ибин (род. 1984) — китайский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира.
 Чэнь Ин (род. 1977) — китайский стрелок из пистолета, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Чэнь Исинь (род. 1959) — китайский государственный и политический деятель, министр государственной безопасности КНР с 30 октября 2022 года.
 Чэнь Ифэй — китайский художник и кинорежиссёр
 Чэнь Кайгэ (род. 1952) — китайский кинорежиссёр, неоднократный лауреат международных кинопремий.
 Чэнь Лижу (род. 1981) — тайваньская спортсменка, стрелок из лука, член национальной сборной Тайваня на Олимпийских играх 2004 года.
 
 Чэнь Лифу (1900—2001) — китайский политик и философ.
 Чэнь Лу (род. 1976) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
 Чэнь Лун (род. 1989) — китайский бадминтонист, чемпион Олимпийских игр 2016 года.
 Чэнь Лунцань (род. 1965) — китайский игрок в настольный теннис, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Чэнь Лэй (1917—2006) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэйлунцзян (1953—1954, 1979—1985).
 Чэнь Лянъюй (род. 1946) — мэр Шанхая, глава Шанхайского горкома КПК, фигурант громкого коррупционного дела.
 Чэнь Минъи (род. 1940) — китайский лидер провинции Фуцзянь, член ЦК КПК.
 Чэнь Мухуа (1921—2011) — государственный и партийный деятель КНР, занимала посты вице-премьера и председателя Народного банка Китая.
 Чэнь Мэй — Ванесса Мэй.
 Чэнь Мэн (род. 1994) — китайская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Чэнь Сеся (род. 1983 года) — китайская тяжелоатлетка, член национальной сборной Китая.
 Чэнь Силянь (1915—1999) — китайский военный, коммунистический политик и государственный деятель, генерал НОАК.
 Чэнь Симань, Симон (1855—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученица.
 Чэнь Син (, род. 1940) — гонконгский актёр.
 Чэнь Синьцзянь (Филлип Чан) (, род. 1945) — гонконгский актёр.
 Чэнь Синшэнь — китайский математик.
 Чэнь Сюанью
 Чэнь Сюньци (Фрэнки Чань) (, род. 1951) — гонконгский композитор, актёр, режиссёр.
 Чэнь Сянхэн, Иоанн
 Чэнь Сяогун (род. 1949) — военачальник КНР, начальник ГРУ ГШ НОАК в 2006—2007 годах.
 Чэнь Сяоцзян (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, Первый заместитель заведующего Отделом Единого фронта ЦК КПК с 11 февраля 2022 года.
 Чэнь Тао
 Чэнь Туань — также Чэнь Сии или Чэнь Бо, полулегендарный даосский святой
 Чэнь Тунхай
 Чэнь Фань (陳蕃) — государственный деятель империи Восточная Хань.
 Чэнь Ханьшэн
 Чэнь Хаои (1987—2013) — настоящее имя гонконгской певицы Ситы Чань.
 Чэнь Хуаньюн
 
 Чэнь Хунле (, 1943—2009) — гонконгский актёр.
 Чэнь Хунъи (род. 2002) — китайская фигуристка.
 Чэнь Хуэйминь (Майкл Чан) (, род. 1946) — гонконгский актёр.
 Чэнь Хэн
 Чэнь Цзайдао — китайский военный и политический деятель
 
 Чэнь Цзинь
 Чэнь Цзиньхуа
 Чэнь Цзиньцзе, Тереза
 Чэнь Цзумин, более известен как Джейси Чан (; англ. Jaycee Chan) — гонконгский музыкант и киноактёр, сын Джеки Чана и тайваньской актрисы Джоан Лин.
 Чэнь Цзыан
 Чэнь Цзымэн (род. 1997) — китайский хоккеист.
 Чэнь Цзюнмин — один из руководителей китайских анархистов
 Чэнь Цзюньшэн
 Чэнь Цзянхуа
 Чэнь Цзяньго
 Чэнь Цзяэр (род. 1934) — китайский физик, член Академии наук КНР.
 Чэнь Цимэй (1878—1916) — китайский революционер, один из основателей Гоминьдана и Китайской республики.
 Чэнь Цюаньго
 Чэнь Цюнцин (род. 1983) — китайская хоккеистка на траве.
 Чэнь Цюфа (род. 1954) — китайский государственный и политический деятель.
 Чэнь Цюци (род. 1980) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Чэнь Чанпин, Павел
 Чэнь Чансин
 Чэнь Чанчжи
 Чэнь Чжаося
 Чэнь Чжили (род. 1975) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года..
 Чэнь Чжу (род. 1953) — китайский гематолог, министр здравоохранения КНР.
 Чэнь Чжун
 Чэнь Чжунхэ (род. 1957) — китайский волейбольный тренер.
 Чэнь Чжунши (1942—2016) — китайский писатель, сценарист, заместитель председателя Союза писателей Китая; автор романа «Равнина белого оленя».
 Чэнь Чжэнгао
 
 Чэнь Чжэньхэ (1906—1941) — китайский футболист.
 Чэнь Чун
 Чэнь Чуньсянь (1934—2008) — китайский физик, член Академии наук КНР.
 Чэнь Чэн
 Чэнь Чэнда (1929—2022) — китайский футболист и тренер.
 Чэнь Шали — (, род. 1948) — тайваньская актриса.
 Чэнь Шаолун (Джеки Чен) — () — гонконгский актёр.
 Чэнь Шисинь
 Чэнь Шихуэй
 Чэнь Шиюань
 Чэнь Шоу 陈寿 (233—297) — автор Записей о Трёх царствах.
 Чэнь Шуйбянь — президент Тайваня в 2000—2008 гг.
 Чэнь Шэ
 Чэнь Юаньдао (1902—1933) — китайский коммунист, революционер.
 Чэнь Юйчэн
 Чэнь Юлян 陳友諒 — один из предводителей Восстания Красных повязок, основавший в 1357 году в Цзюцзяне (провинция Цзянси) отдельное княжество.
 Чэнь Юнъянь
 Чэнь Юнь — китайский государственный и политический деятель.
 Чэнь Юньлинь
 Чэнь Юэлин
 
 Чэнь Яньцин — китайская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Чэнь Яньянь (陈燕燕):
 Чэнь Яньянь (актриса) — китайская (в том числе гонконгская и тайваньская) киноактриса.
 Чэнь Яньянь (спортсменка) — китайская пловчиха, медалистка чемпионатов и участница Олимпиады-2008, родилась в 1985 году.
 Чэнь Яое — профессиональный игрок в го, обладатель одного из высших титулов Тяньюань.

Вьетнамцы
 Династия Чан — одна из вьетнамских династий, правила с 1225 по 1400 годы.
 Чан Тунг (вьет. Trần Tung) — семейное имя Туэ Чунга (1230—1291) — одного из наиболее значимых деятелей буддизма в средневековом Вьетнаме.
 Чан Ван Тхать — деятель вьетнамского коммунистического и троцкистского движений.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Чэн (фамилия)